czarka – grzyb
 czarka – jednostka objętości

1 miejscowość w Polsce:
 Czarka – osada leśna w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Koziegłowy
3 cieki w Polsce:
 Czarka – struga, dopływ Omulwi
 Czarka – struga, lewy dopływ Warty
 Czarka – struga, prawy dopływ Warty